Принц Андреј од Грчке и Данске (; Атина, 2. фебруар 1882 — Монте Карло, 3. децембар 1944) је био син грчког краља Ђорђа I и отац британског принца Филипа.

Биографија 

Рођен је 2. фебруара (20. јануара по јулијанском календару) 1882. у Грчкој краљевској породици као четврти син и седмо дете тада владајућег грчког краља Ђорђа I (1845—1913) и Олге Константиновне (1851—1926). Деда по оцу му је био дански краљ Кристијан IX, а баба Лујза од Хесен-Касела. Мајка му је била из руске императорске породице, њени родитељи су били отац Константин Николајевич, други син императора Николаја I, и мајка Александра од Саксе-Алтенбурга.

Служио је као официр у грчкој војсци током Балканских ратова. Током 1913. године на престо је ступио његов старији брат Константин I. Неутрална политика током Првог светског рата довела је Константина I до абдикације 1917. године, тада је на престо ступио његов син Александар I. Тада је већи део грчке краљевске породице, па и Андреј, отишао у егзил. Вратио се поново у Грчку и учествовао у грчко-турском рату 1912—1922. Како је Грчка у том рату поражена и изгубила територије, Андреј је поново 1922. отишао у егзил. Остатак живота провео је у егзилу, већином у Француској.

Породица 

Оженио се 1903. године Алисом од Батенберга (1885—1969), ћерком Лудвига Александра од Батенберга и Викторије од Хесена и Рајне.

Родитељи

Супружник

Деца 

Током 1930. и 1931. године све четири ћерке су се удале за немачке племиће и све су имале потомство. Током 1930. се раздвојио од своје супруге. Син Филип је током Другог светског рата служио у Британској краљевској ратној морнарици, живео је код ујака и бабе по мајци у Великој Британији. Филип се 1947. одрекао титуле принца од Грчке и Данске, узео од мајчине породице презиме Маунтбатен (то је Батенберг у британској верзији) и оженио се британском престолонаследницом Елизабетом. Ступањем у брак са њом добио је титулу војвода од Единбурга и од 1957. титулу принца од Уједињеног Краљевства.

Принц Андреј је умро је у Монте Карлу 3. децембра 1944. године. Сахрањен је у Татој палати код Атине у гробници грчке краљевске породице.

Породично стабло

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Спољашње везе 

Рођени 1882.
Умрли 1944.
Грчка краљевска породица
Атињани